

1 мая  
Калинин, Дмитрий Семёнович (32) — участник Великой Отечественной войны, Герой Советского Союза.
 Сафронова, Валентина Ивановна — участник Великой Отечественной войны, партизанка Брянского городского партизанского отряда. Герой Советского Союза.

2 мая  
 Лутце, Виктор (52) — начальник штаба СА после убийства Эрнста Рёма; последствия автокатастрофы.
 Памфилов, Константин Дмитриевич — советский государственный деятель.

3 мая   
 Немков, Иван Андреевич (29) — участник Великой Отечественной войны, Герой Советского Союза.
 Сгибнев, Пётр Георгиевич — участник Великой Отечественной войны, Герой Советского Союза.

4 мая  
 Андре, Жорж (53) — французский легкоатлет, призёр летних Олимпийских игр в Лондоне 1908 (прыжки в высоту) и Антверпене 1920 (эстафета 400х400 метров) погиб в боях под Танжером
 Михаил Васильев (23) — Герой Советского Союза.

5 мая  
 Фадеев, Вадим Иванович (25) — Герой Советского Союза.

6 мая

7 мая  
 Алексий (Громадский) — глава Украинской автономной православной церкви в юрисдикции Московского патриархата, митрополит Волынский и Житомирский, экзарх Украины (с 25 ноября 1941 года). Убит бойцами ОУН.

 Мурсалов, Шохуб — талышский педагог, переводчик, общественный деятель, видный деятель талышского национально-культурного возрождения.
 Телешевский, Михаил Захарович — Герой Советского Союза.

8 мая  
 Анелевич, Мордехай — деятель Движения Сопротивления, комендант Еврейской боевой организации, официальный руководитель Восстания в Варшавском гетто. Совершил самоубийство, чтобы не попасть в плен.
 Коваль, Дмитрий Иванович (25) — Герой Советского Союза.

9 мая  
 Таран, Пётр Тихонович (23) — Герой Советского Союза.

10 мая  
 Азаров, Сергей Семёнович — участник Великой Отечественной войны, заместитель командира эскадрильи 57-го гвардейского истребительного авиационного полка 216-й смешанной авиационной дивизии 4-й воздушной армии Северо-Кавказского фронта, Герой Советского Союза (посмертно) (1943), гвардии старший лейтенант. Умер от ожогов, полученных в воздушном бою.
 Цындрин, Валентин Даниилович — юный герой-пионер, подпольщик, партизан Великой Отечественной войны.

11 мая

12 мая  
 Базылев, Иван Кириллович — советский солдат из разведывательно-диверсионной группы Н. В. Колосова, Герой Советского Союза (посмертно) (1944). Погиб в бою.
 Безруков, Филипп Иванович — советский солдат из разведывательно-диверсионной группы Н. В. Колосова, Герой Советского Союза (посмертно) (1944). Погиб в бою.
 Горячев, Владимир Петрович (20) — советский солдат из разведывательно-диверсионной группы Н. В. Колосова, Герой Советского Союза (посмертно) (1944). Погиб в бою.
 Ефимов, Вячеслав Борисович — сержант из разведывательно-диверсионной группы Н. В. Колосова, Герой Советского Союза (посмертно) (1944). Погиб в бою.
 Колосов, Николай Васильевич — старший лейтенант, руководитель разведывательно-диверсионной группы. Герой Советского Союза (посмертно) (1944). Погиб в бою.
 Михаил Мягкий — советский солдат из разведывательно-диверсионной группы Н. В. Колосова, Герой Советского Союза (посмертно) (1944). Погиб в бою.
 Усенко, Матвей Алексеевич (44) — кавалер двух орденов Красного Знамени до учреждения ордена Ленина, генерал-майор Рабоче-крестьянской Красной Армии.

13 мая  
 Карл Беренс (33) —  инженер-проектировщик, активный участник антифашистского сопротивления, член разведывательной сети «Красная капелла».
 Коц, Аркадий Яковлевич (71) — советский поэт и переводчик.

14 мая  
 Кочетов, Иван Данилович (25) — Герой Советского Союза.
 Минчугов, Дмитрий Михайлович (31) — Герой Советского Союза.
 Павлович, Дринка (24) — югославская учительница, участница Народно-освободительной войны Югославии; казнена.
 Четкович, Елена (26) — югославская сербская партизанка, участница Народно-освободительной войны, Народный герой Югославии; казнена.

15 мая  
 Бобин, Николай Алексеевич (28) — Герой Советского Союза.

16 мая  
 Андреевский, Владимир Михайлович — российский государственный деятель, действительный статский советник, член Государственного совета, умер в эмиграции в Париже.

17 мая  
 Булаев, Александр Дмитриевич (32) — Герой Советского Союза.
 Савушкин, Александр Петрович (25) — Герой Советского Союза.

18 мая

19 мая  
 Рауд, Кристьян (77) — эстонский художник и рисовальщик, один из основателей Эстонского национального музея.

20 мая  
 Иван Ефременко (25) — Герой Советского Союза.

21 мая  
 Валькот, Вильям Францевич — британский архитектор и художник.
 Соломатин, Алексей Фролович (22) — Герой Советского Союза.
 Шепетов, Иван Михайлович (40) — советский военачальник, генерал-майор.

22 мая  
 Каменщиков, Владимир Григорьевич (28) — Герой Советского Союза.
 Кузьмин, Павел Семёнович (29) — советский моряк-подводник.

23 мая  
 Барулин, Михаил Михайлович (45) — советский шахматный композитор. Репрессирован, реабилитирован посмертно.

24 мая  
 Орасмаа, Йоханнес (52) — эстонский военачальник, генерал-майор.

25 мая 
 Медведев, Виктор Михайлович (30) — советский железнодорожник, начальник депо Елец Московско-Донбасской железной дороги, Герой Социалистического Труда.

26 мая  
 Николай Кудря (21) — Герой Советского Союза.
 Осипов, Михаил Михайлович (24) — Герой Советского Союза.

27 мая

28 мая  
 Владимир Терлецкий (25) — Герой Советского Союза.
 Фёдоров, Владимир Павлович — лётчик-испытатель при летно-испытательной станции авиаконструктора А. Я. Щербакова.

29 мая  
 Альтенберг, Марьян — украинский пианист и дирижёр, дирижёр Львовского оперного театра (1939—1941). Казнён немецкими оккупантами в Варшаве. 
 Хамадан, Александр Моисеевич (34) — советский журналист; погиб в плену.

30 мая  
 Бородий, Алексей Демьянович (41) — Герой Советского Союза.
 Шелушков, Григорий Иванович — Герой Советского Союза.

31 мая  
 Александр (Стойка) (52) — епископ мукачевский (1932—1943), русинский общественный деятель
 Холлендер, Тадеуш (33) — польский поэт, сатирик, переводчик.